Боярин — представник правлячого стану у низці східноєвропейських держав Середньовіччя і Раннього Новочасся.

 Боярин (Короткан) — гора в центральній частині масиву Ґорґан (Українські Карпати).
 Боярин (свідок, дружба) — друг нареченого, зазвичай його найкращий товариш, що посвідчує укладення шлюбу, розпоряджається на святковому бенкеті та виконує інші почесні обов'язки.

Див. також 
 Бояри (значення)
 Бояриня